Chris Mullin ist der Name folgender Personen:

* Chris Mullin (Politiker) (* 1947), britischer Politiker (Labour Party)
 Chris Mullin (Basketballspieler) (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler